Открытый чемпионат Хорватии () — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий летом в Умаге на грунтовых кортах. С 2009 года относится к категории турниров ATP 250 с призовым фондом около 600 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир впервые был проведён в 1990 году как Открытый чемпионат Югославии. В первые два года своего существования турнир проводился в мае, после чего был перенесен на август.

С 2012 года турнир носит спонсорское название Vegeta Croatia Open, в честь универсальной приправы к блюдам, производимой основным спонсором турнира — пищевой компанией «Podravka».

Победители и финалисты 
За двадцатилетнюю историю турнира два игрока побеждали в одиночном разряде больше одного раза: Карлос Мойя одержал пять побед, а Томас Мустер — три. В парном разряде по три раза побеждали словак Михал Мертиняк и чех Франтишек Чермак (в том числе один раз вместе), а также испанец Давид Марреро.

Хорватский теннисист Горан Прпич выиграл первый же турнир в Умаге и остаётся единственным хорватом, одержавшим там победу, как в одиночном, так и в парном разряде.

Дмитрий Поляков выиграл турнир 1991 года, защищая цвета СССР, и лишь спустя 18 лет победителем турнира стал ещё один представитель бывшего Советского Союза, россиянин Николай Давыденко. В 2017 году Андрей Рублёв завоевал здесь свой дебютный титул на турнирах АТП в одиночном разряде.

Интересные факты 
 В финале 1995 года Карлос Коста вёл у Томаса Мустера со счётом 6-3, 5-2, 40-15 на своей подаче, но Мустер сумел выиграть этот гейм, а затем два сета и матч.
 Оба игрока, одержавшие в Умаге больше одной победы в одиночном разряде, стали почётными гражданами города.
 В 1993 году турнир в Умаге был удостоен высшей спортивной награды Хорватии, премии Франьо Бучара.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии по теннису среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт